Майкл Флинн:
 Флинн, Майкл (род. 1934) — американский информатик и инженер.
 Флинн, Майкл Томас (род. 1959) — американский генерал-лейтенант армии США в отставке, директор Разведывательного управления министерства обороны США (2012—2014), советник президента США Трампа по национальной безопасности (20 января — 13 февраля 2017).
 Флинн, Майкл Фрэнсис (род. 1947) — американский писатель-фантаст.